Alfred Agache ist der Name folgender Personen:

* Alfred Agache (Maler) (1843–1915), französischer Maler
 Alfred Agache (Architekt) (1875–1959), französischer Architekt